Мехди Баала (, , 17 августа 1978 года, Страсбург, Франция) — французский бегун на средние дистанции. Бронзовый призёр Олимпийских игр 2008 года на дистанции 1500 метров. В финальном забеге финишировал на 4-м месте, однако после того, как за употребление допинга был дисквалифицирован Рашид Рамзи, он поднялся на 3-е место.

Первых успехов добился в 1995 году, когда стал чемпионом Франции среди юношей. В 1996 году выиграл национальный чемпионат среди юниоров. Чемпион Франции 2000 года в помещении на дистанции 1500 метров.

Достижения

Ссылки 
 

Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Бегуны на средние дистанции Франции
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2000 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года